Gountoulas ist der Familienname folgender Personen:
 Apostolos Gountoulas (* 1985), griechischer Ruderer
 Nikolaos Gountoulas (* 1985), griechischer Ruderer